

Plaats
Wells (Verenigd Koninkrijk), een stad in het bestuurlijke gebied Mendip, in het Engelse graafschap Somerset

Wells (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
Wells (Nevada), een plaats in de Amerikaanse staat Nevada
Wells (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas

Persoon
Charles Wells, astronoom
Herbert George Wells, schrijver
Ian Wells, voetballer